Brens puede referirse a:
 Brens (Ain): comuna francesa del departamento de Ain, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
 Brens (España): parroquia española del municipio de Cee, provincia de La Coruña, Galicia.
 Brens (Tarn): comuna francesa del departamento de Tarn, de la región de Occitania.